Josef I kan syfta på:

Josef I (tysk-romersk kejsare) (1678–1711)
Josef I av Portugal (1750–1777)
Joseph Bonaparte, bror till Napoleon Bonaparte, som regerade i Neapel (1806–1808) och Spanien (1808–1813) som Josef I
Josef I (kaldeisk patriark) (innehade ämbetet 1681–1696)
Josef I av Bulgarien (exark 1877–1915)